Amt Lenzen steht für:

 Amt Lenzen, früherer Name für das Amt Eldenburg, Domänenamt in der Provinz Brandenburg
 Amt Lenzen-Elbtalaue, Landkreis Prignitz, Brandenburg